Pattonville ist der Name mehrerer Orte 

in Deutschland:
 Pattonville, Wohnsiedlung nördlich von Stuttgart im Landkreis Ludwigsburg
 Flugplatz Pattonville, ein Sonderlandeplatz bei Kornwestheim

in den Vereinigten Staaten:
 Pattonville (Arkansas)
 Pattonville (Missouri)
 Pattonville (Pennsylvania)
 Pattonville (Texas)